Jur Schrijvers – calciatore belga
 Piet Schrijvers – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Siebe Schrijvers – calciatore belga